БМК-90М - буксирно-моторный катер.

БМК-90М предназначен для обслуживания тяжелых понтонных парков и используется в качестве буксировочного средства, а также для выполнения различных вспомогательных работ на переправах.

Техническое описание 

Катер в отличие от БМК-90 имеет свой колесный ход (БМК-90 перевозится на специальном прицепе ПБМК-90).

Технические характеристики 
 длина – 7.83 м
 ширина – 2.10 м
 высота – 1.50 м
 тяговое усилие на швартовых на переднем ходу – до 1100 кг
 тяговое усилие на швартовых на заднем ходу – до 400 кг
 максимальная скорость хода порожнем – 20.5 км/ч
 максимальная скорость хода с 50-т груженым паромом ТПП – 8 км/ч
 осадка в статическом состоянии (порожнем) – 0.51 м
 наименьший диаметр циркуляции – 18 м

Двигатель:
 марка – ЗИС-120С или ЗИС-120СР
 эксплуатационная мощность – 75 л.с. при 1950 об/мин

Эксплуатация (боевое применение) 

Буксирно-моторный катер БМК-90 входил в состав понтонных парков: ТМП, ТПП, ПМП.

Ссылки 

Средства моторизации переправ